Ахма́тов — тюркське прізвище, походить від арабського імені Ахмад (). Жіноча форма — Ахматова.

Відомі носії 
 Ахматов Лев Соломонович (1899—1937) — один з організаторів і провідників, а згодом і сам жертва комуністичного терору в Україні.
 Ахматов Олексій Петрович (1817—1870) — обер-прокурор ПРЦ у 1862—1865 роках.

Жінки 
 Ахматова Анна Андріївна (1889—1966) — російська поетеса українського походження, представниця акмеїзму.
 Ахматова Єлізавета Миколаївна (1820—1904) — російська письменниця й перекладачка.
 Ахматова Олена Давидівна (справжнє прізвище — Володько; 1894—1974) — українська оперна та концертна співачка (мецо-сопрано) та педагог.
 Ахматова Раїса Солтамурадівна (1928—1992) — чеченська поетеса.

Див. також 
 Ахметов
 Ахмат (герб) — польський родовий шляхетський герб татарського за походженням роду Ахматовичів (Achmatowicz)
 Ахматово — село в Пловдивській області Болгарії.
 Аметов

Татарські прізвища